Ohrada bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Ohrada, Ortsteil von Bílovec, Okres Nový Jičín
 Ohrada (Nová Ves I), Ortsteil von Nová Ves I, Okres Kolín
 Ohrada, Ortsteil von Petrovice u Sedlčan, Okres Příbram
 Ohrada, Grundsiedlungseinheit im Stadtteil Prag 13
 Ohrada, Grundsiedlungseinheit von Vsetín, Okres Vsetín

 Velká Ohrada, Grundsiedlungseinheit im Stadtteil Prag 13
 Schloss Ohrada bei Hluboká nad Vltavou, Okres České Budějovice 
 Ohrada (886 m n.m.), Berg im Blanský les